Luccio – pesce d'acqua dolce, noto con il nome scientifico di Esox lucius
 Luccio – simbolo araldico
Fabrizio Luccio – informatico italiano

Pagine correlate
Lucci